Rodeph Shalom, qui signifie en hébreu Poursuivants de paix, peut se transcrire: "Rodeph", "Rodef", "Shalom", "Sholom". Ce nom peut se rapporter à:

États-Unis
 Synagogue Rodeph Sholom de Bridgeport au Connecticut, construite en 1949.
 Synagogue Rodef Shalom de Denver, au Colorado.
 Synagogue Rodef Shalom de Falls Church en Virginie. 
 Synagogue Rodeph Sholom de New York; située à Manhattan, construite en 1930.  
 Synagogue Rodeph Shalom de Philadelphie en Pennsylvanie, construite en 1927.   
 Synagogue Rodef Shalom de Pittsburgh en Pennsylvanie, construite en 1907.
Jardin biblique Rodef Shalom, situé sur le terrain de la synagogue Rodef Shalom de Pittsburgh.   
 Synagogue Rodef Sholom de Rome (Géorgie).
 Synagogue Rodef Sholom de San Rafael en Californie.
 Synagogue Rodeph Sholom de Tampa en Floride.

Reste du monde
 Synagogue Rodef Shalom de Byculla, quartier sud de Bombay, Inde, incendiée en 1993, lors des émeutes interreligieuses entre Hindous et Musulmans.